Katowice Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2016 z cyklu Katowice Open rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2016 roku w Katowicach na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w polskim sporcie
2016 w tenisie ziemnym
2016